Kollsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kollsjö Öga, sjö i Lerums kommun, 
Kollsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (11,7 ha)
Kollsjön, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Lilla Kollsjön, sjö i Leksands kommun,  (32,1 ha)
Stora Kollsjön, sjö i Leksands kommun,  (68,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn